Den 13. udgave af Skive-Løbet blev afholdt den 1. maj 2016. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016-kalenderen og var i kategori 1.2. Vinderen var hollenderen Johim Ariesen, der dagen før vandt GP Viborg.

Resultater

Referencer 

2016
UCI Europe Tour 2016